Underground ("sotterraneo/a" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Cinema underground – movimento cinematografico nato nell'ambito delle culture underground
 Underground – film del 1928 diretto da Anthony Asquith
 Underground – film del 1941 diretto da Vincent Sherman
 Underground – film documentario del 1976 diretto da Emile de Antonio, Mary Lampson e Haskell Wexler
 Underground – film del 1995 diretto da Emir Kusturica
 Underground – film del 1999 diretto da Peter Webber

Letteratura 
 Underground – saggio di Haruki Murakami del 1997

Musica 
 Musica underground – genere musicale
 Underground – album dei The Electric Prunes del 1967
 Underground – album di Thelonious Monk del 1968
 Underground – album dei Twinkle Brothers del 1982
 Underground – album di Phil Keaggy del 1983
 Underground – singolo di David Bowie del 1986, dalla colonna sonora di Labyrinth - Dove tutto è possibile
 Underground – singolo dei Ben Folds Five del 1996, dall'album Ben Folds Five
 Underground – album di Goran Bregović del 1995, colonna sonora del film omonimo dello stesso anno
 Underground – album dei 29th Street Saxophone Quartet del 1991
 Underground – album di Jayo Felony del 1999
 Underground – singolo dei Jane's Addiction del 2011

Televisione 
Underground – serie televisiva statunitense del 2016
 Il bunker (Underground) – episodio della prima stagione di Stargate Atlantis
 Sottosuolo (Underground) – episodio della prima stagione de La terra dei giganti

Altro 
 London Underground – metropolitana di Londra
 Cultura underground
 Fumetto underground